
Molekulska formula -{C17H27NO4}- se može odnositi na:

 Metipranolol
 Nadolol